Ringuet ist der Familienname folgender Personen:

 Félix Leprince-Ringuet (1873–1958), französischer Ingenieur
 Grégoire Leprince-Ringuet (* 1987), französischer Schauspieler
 Léon Ringuet (auch Léon Ringuette; 1858–1932), kanadischer Organist, Dirigent und Komponist
 Louis Leprince-Ringuet (1901–2000), französischer Physiker
 Pierre Leprince-Ringuet (1874–1954), französischer Architekt

Ringuet ist der Name folgender Personen:

 Ringuet, Pseudonym von Philippe Panneton (1895–1960), kanadischer Arzt, Diplomat und Schriftsteller